Svenska mästerskapet i ishockey 1943 var det 21:a svenska mästerskapet i ishockey. Till SM hade 34 lag anmält sig, men tolv lag fick gallras bort då isarna var för dåliga. Sedan förra säsongen hade IK Hermes lagt ner och de flesta spelarna gått över till Årsta SK som nu gick till kvartfinal. Av landsorslagen gick Mora bäst och slutade i kvartsfinal mot Hammarby. Finalen spelades den 19 mars på Stockholms stadion mellan Hammarby IF och IK Göta. Hammarby vann med 4–1.

Kvalomgång
21 februari: BK Forward–Nacka SK 1–4
21 februari: Forshaga IF–Tranebergs IF 0–2
21 februari: Mora IK–Brobergs IF 5–3
21 februari: Wifsta/Östrands IF–IFK Nyland 4–1
21 februari: Brynäs IF–IF Vesta 9–2
21 februari: IF Verdandi–Norrköpings AIS w.o. till NAIS
21 februari: Surahammars IF–UoIF Matteuspojkarna 0–3
21 februari: AIK–Västerås IK 5–2

Matchträd

Matcher
Första omgången
28 februari: AIK–Norrköpings AIS w.o. till AIK
28 februari: Mora IK–Brynäs IF 1–0
28 februari: Karlbergs BK–Nacka SK 1–5
28 februari: Wifsta/Östrands IF–IK Göta 0–1
4 mars: Reymersholms IK–Årsta SK 2–3
4 mars: Tranebergs IF–UoIF Matteuspojkarna 2–3

Kvartsfinaler
6 mars: Mora IK–Hammarby IF 1–7
9 mars: Nacka SK–AIK 3–7
10 mars: Årsta SK–IK Göta 1–8
12 mars: UoIF Matteuspojkarna–Södertälje SK 4–6

Semifinaler
16 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 3–2
17 mars: IK Göta–AIK 4–3

Final
19 mars: Hammarby IF–IK Göta 4–1
Hammarbys mål gjordes av  Stig Emanuel Andersson (2) och Kurt Kjellström (2). Götas mål gjordes av Wilhelm Wallenkampf. Matchen spelades på Stockholms stadion inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1942/1943
 Division II i ishockey 1942/1943

Källor

1943 i Sverige
Ishockeysäsongen 1942/1943
1943